Köberlein ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Köberlein (* 1951), deutscher Rock-Musiker und Sänger
 Friedrich Köberlein (1885–1964), deutscher SS-Führer
 Jürgen Köberlein (1958–2006), deutscher Fußballspieler
 Silke Köberlein (* 1969), deutsche Kauffrau

Siehe auch:
 Köberlin